Га́нус — фамилия:
 Ганус, Феодосий Григорьевич (1912—1943) — советский танкист, Герой Российской Федерации (1996).
 Ганус, Юрий Александрович (род. 1964) — российский специалист в области управления, генеральный директор РУСАДА (2017—2020).